Farlington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire, w Portsmouth
 Farlington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire